Frontline:
 Frontline — индийский журнал на английском языке.
 Frontline — британский журналистский клуб и благотворительная организация.
  — американская документальная телепередача.
  — австралийский комедийный сериал.